Pearson är ett engelskt efternamn.

Personer med efternamnet Pearson

 Anton Pearson (1892–1967), svensk träsnidare och målare
 Arthur Pearson (1866–1921), brittisk tidningsutgivare
 Bob Pearson (född cirka 1935), kanadensisk pilot
 David Pearson (1934–2018), amerikansk racerförare
 Felicia Pearson(född 1980), amerikansk skådespelare och rappare
 Henry Harold Welch Pearson (1870–1916), sudafrikansk botanist
 James B. Pearson (1920–2009), amerikansk politiker, republikan, senator för Kansas
 John Pearson (1601–1686), engelsk teolog
 Karl Pearson (1857–1936), brittisk statistiker
 Lester B. Pearson (1897–1972)m kanadensisk politiker, liberal, mottagare av Nobels frespris
 Michelle Pearson (född 1962), australisk simmare
 Michelle Pearson (roddare) (född 1991), bermudisk roddare
 Nigel Pearson (född 1963), engelsk fotbollsspelare och tränare
 Puggy Pearson (1929–2006), amerikansk pokerspelare
 Ralph Pearson (född 1919), amerikansk fysikalisk kemist
 Roger Pearson (född 1927), brittisk-amerikansk antropolog och rasbiolog
 Ross Pearson (född 1984), engelsk MMA-utövare
 Sally Pearson (född 1986), australisk löpare
 Stephen Pearson (född 1982), engelsk fotbollsspelare
 Tanner Pearson (född 1992), kanadensisk ishockeyspelare
 Weetman Pearson, 1:e viscount Cowdray (1856–1927), brittisk industrialist
 William Pearson (psalmförfattare) (1832–1892), engelsk överste i Frälsningsarmén

Engelska efternamn
Sonnamn